Avenida Manhattan (Brooklyn)
Avenida Manhattan (Manhattan)

Desambiguação